Hînceşti (ryska: Хынчешты, Котовск) är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Hînceşti, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Chişinău. Hînceşti ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hînceşti är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Hînceşti ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Hînceşti. Runt Hînceşti är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Hînceşti är det största samhället i trakten. Trakten runt Hînceşti består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hînceşti (distrikt)